Fred Leusink, Nederlands voormalig voetballer
 Henk Leusink, Nederlands voormalig voetballer
 Jane Leusink, Nederlands schrijfster en dichteres
 Pieter Jan Leusink, Nederlands dirigent